Léris ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine de Léris (1723–1795), französischer Schriftsteller und Theaterhistoriker
 Mehdi Léris (* 1998), französisch-algerischer Fußballspieler